Джей Лароуз (англ. J. LaRose; род. 24 августа 1972) — американский актёр, известный по ролям в фильмах Даррена Линна Боусмана. Принадлежит к индейскому народу навахо.

Фильмография

Ссылки